Småringmaskar (Enchytraeidae) är en familj av ringmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår småringmaskar i ordningen Enchytraeida, klassen gördelmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället klassen gördelmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Enchytraeidae 272 arter. 

Småringmaskar kallas även blomkruksmaskar eftersom de är vanliga i mullrik jord som blomkruksjord. Omkring två tredjedelar av arterna är landlevande, övriga lever i sjöar och hav. Bland de landlevande arterna förekommer ofta hybridisering och polyploidi.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Gördelmaskar